Македа — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Македа, Федерико — итальянский футболист.
 Царица Савская — правительница аравийского царства Саба, известная как Македа в эфиопских легендах.